Dickinson hace referencia a:
Angie Dickinson, actriz estadounidense;
Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden;
Emily Dickinson, poetisa estadounidense;
Joseph Dickinson, botánico. Utiliza la abreviatura botánica Dickinson.
Dickinson College, la universidad en la localidad estadounidense de Carlisle, Pensilvania.
Dickinson (serie de televisión), serie de televisión de Apple TV+, basada en la vida de Emily Dickinson.